Средна работна заплата (съкр. СРЗ) е термин от икономическата наука.

Тя е показател за осредненото равнище на трудовото възнаграждение и косвено за постигнатия икономически растеж и икономическа стабилност в дадена фирма, отрасъл или страна. В отделните отрасли и фирми има различна производителност и нива на средната заплата.

Средната месечна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетния месец се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Средната годишна работна заплата по предварителни данни се изчислява като начислените средства за работна заплата от началото на годината се разделят на осреднения за 12-те месеца на годината среден списъчен брой на наетите без лицата в отпуск по майчинство.

Броят на заетите работни места се изразява чрез списъчния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в последния ден на отчетното тримесечие без дългосрочно отсъстващите за период, по-голям от 3 мес., като лица в отпуск по майчинство, в отпуск по болест, в неплатен отпуск.

Средна работна заплата в България 
Данните на НСИ сочат плавно нарастване на средната работна заплата в годините между 2008 и 2018

Докато през 2001 г. покупателната способност на средната работна заплата в България е малко над 10% от тази във Великобритания, Люксембург и Швейцария, с годините тази разлика намалява и през 2014 г. възлиза на 29,7% от тази във Великобритания и 25,8% от тази в Люксембург.

Средна работна заплата в Европа

Източници 

 Национален статистически институт

Външни препратки 
 Accountantbg  – сайт за счетоводство

Възнаграждение на наети лица
Счетоводство
Средни стойности